Это сравнение формата файлов документов Office Open XML с форматом файлов OpenDocument.

Сравнение

См. также 
 Сравнение языков разметки документов
 Список языков разметки документов
 Легковесный язык разметки

Примечания

Ссылки 
 ECMA-376 Office Open XML File Formats
 ISO/IEC IS 29500:2008 Office Open XML
 ISO/IEC IS 26300:2006 OpenDocument
 Lost in Translation: Interoperability Issues for Open Standards — ODF and OOXML as Examples

Office Open XML
OpenDocument